Das Betfair Masters 2013 war ein Snooker-Turnier, das vom 13. bis 20. Januar 2013 im Alexandra Palace in London ausgetragen wurde.

Im Finale bezwang Mark Selby den Titelverteidiger Neil Robertson mit 10:6. Damit ist Selby nach Cliff Thorburn, Steve Davis, Stephen Hendry, Paul Hunter und Ronnie O’Sullivan der sechste Spieler, der das Masters mindestens drei Mal gewinnen konnte.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Zehn Spielern gelangen insgesamt 20 Century-Breaks.

Einzelnachweise 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace